Kroatisch basketbalteam (mannen)
 Kroatisch basketbalteam (vrouwen)